Диантимони́д пентапалла́дия — бинарное неорганическое соединение
палладия и сурьмы
с формулой PdSb,
кристаллы.

Получение 
 В природе встречается минерал  — PdSb с примесями Cu, Sn, As.

 Нагревание чистых веществ в вакууме:

Физические свойства 
Диантимонид пентапалладия образует кристаллы двух модификаций:
 ;
 .

См. также 
 Антимонид дипалладия
 Антимонид палладия
 Антимонид трипалладия
 Диантимонид палладия
 Триантимонид пентапалладия

Примечания

Литература 
 

палладия